Osoby noszące nazwisko Brucker:
 Ferdinand Brucker (1858-1904) – amerykański polityk
 Gene Brucker (1924-2017) – amerykański historyk
 Jane Brucker (ur. 1958) – amerykańska aktorka
 Johann Jakob Brucker (1696-1770) – niemiecki historyk filozofii
 Raymond Brucker (1800-1875) – francuski pisarz
 Roger Brucker (ur. 1929) – amerykański grotołaz
 Wilber Marion Brucker (1894-1968) – amerykański polityk

Zobacz też 
 Bruckner
 Brückner